Жёлтая — железнодорожная станция в Саракташском районе Оренбургской области. Входит в состав  Жёлтинского сельсовета.

География 
Находится на железнодорожной линии Оренбург-Орск на расстоянии примерно 22 километров по прямой на юго-восток от районного центра поселка Саракташ.

История
В 1912-1914 годах велось строительство железно - дорожной ветки Оренбург – Орск. В декабре 1914 года через станцию Саракташ пошли первые поезда от Оренбурга до разъезда Желтого.

Население
Население составляло 460 человек в 2002 году (русские 70%), 416 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района